Märkisches Gymnasium steht für:

 Märkisches Gymnasium Hamm
 Märkisches Gymnasium Iserlohn
 Märkisches Gymnasium Schwelm